Giulio Sciorilli Borrelli – giornalista italiano
 Raffaele Sciorilli Borrelli – politico italiano
 Silvia Sciorilli Borrelli – giornalista e opinionista italiana